
Molekulska formula -{C9H6O2}- se može odnositi na:

 Kumarin
 Hromon
 1,3-Indandion
 Isokumarin